Keranroue peut faire référence à :
 une météorite tombée en Bretagne en 1874 ;
 à plusieurs hameaux bretons.